Семь церквей Апокалипсиса — семь церквей раннего христианства, располагавшиеся в Малой Азии. Также известны как Семь церквей Азии (по названию римской провинции, а не части света).

Семь церквей упоминаются в Откровении Иоанна Богослова: 

Сегодня Семь церквей представляют уникальные места, популярные туристические объекты запада Малой Азии, расположенные на территории или вблизи современных городов Турции:
 Эфес (ныне Сельчук) — эта церковь известна лжеапостолами и николаитами ();
 Смирна (ныне Измир) — эта церковь страдала от тех, кто называл себя иудеями, но таковыми не являвшимися ();
 Пергам (ныне Бергама) — церковь, находящаяся там, где престол Сатаны ();
 Фиатира (близ Акхисара) — эта церковь страдала от Иезавели ();
 Сардис (ныне Салихлы) — церковь, которой нужно вспомнить увиденное и услышанное ();
 Филадельфия (ныне Алашехир) — возлюбленная Богом церковь ();
 Лаодикия (восточнее Денизли) — основная проблема: «ни холоден, ни горяч» ().
Христианское население в этих городах практически отсутствует после обмена населением согласно Лозаннскому договору (1923).

Семь золотых светильников, упомянутых в Откровении, означают Семь церквей ().

Примечания

Ссылки 
 
 Урбанович Г. Я., прот. Семь церквей апокалипсиса: церковно-археологический очерк. — Смоленск : Смоленская правосл. духовная семинария, 2011. — 262 с. — ISBN 978-5-9902770-1-4
 Петрунина О. Состояние семи Церквей Апокалипсиса в 1846 г.: заметки архиепископа Иерофея Фаворского // Иерусалимский православный семинар. 2017. — № 7. — С. 95-109.

Христианство в Турции
История христианства
География Нового Завета
Эгейский регион
Откровение Иоанна Богослова